Les élections sénatoriales françaises de 2023 devraient avoir lieu en , afin de renouveler au scrutin indirect la moitié des membres du Sénat, la chambre haute du Parlement français.

Contexte

Élections sénatoriales de 2020 

Les élections sénatoriales de septembre 2020 aboutissent à un renforcement de la majorité de la droite et du centre. Les partis composant la majorité à l’Assemblée nationale échouent quant à eux à s'imposer, tandis qu'un groupe écologiste réapparaît.

Du fait de la Pandémie de Covid-19, le renouvellement des six sénateurs représentant les Français établis hors de France est repoussé d'un an, les élections consulaires ayant elles-mêmes été reportées à mai 2021. Leur renouvellement intervient par conséquent en septembre 2021.

Dans sa configuration antérieure aux élections de 2022, le Sénat est ainsi composé de 3 groupes principaux (REP, Union centriste, SOCR) et de 6 autres groupes mineurs. La chambre haute est ainsi majoritairement orientée à droite et au centre-droit, Les Républicains et l'Union centriste détenant à eux seuls 202 des 348 sièges. La principale force d'opposition est incarnée par le Groupe socialiste (SOCR) avec 64 sénateurs.

Élections présidentielle et législatives de 2022 

Ces élections interviennent 16 mois après l'élection présidentielle d'avril 2022, ayant vu la réélection du président sortant Emmanuel Macron, et 14 mois après les élections législatives de juin 2022, qui marquent la fin de la XVe législature de la Ve République française. Cette dernière a entraîné une recomposition de l'Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement français.

Système électoral 

Le Sénat français est composé de  pourvus pour six ans mais renouvelés par moitié tous les trois ans. Les élections de 2023 visent ainsi à élire les  correspondant à la série 1.

Le système électoral utilisé dépend du nombre de sièges à pourvoir. Dans les circonscriptions désignant un ou deux sénateurs, ceux ci sont élus au scrutin majoritaire obligatoire à deux tours. Pour les circonscriptions désignant trois sénateurs ou plus, il est fait recours au scrutin proportionnel plurinominal.

Le mandat d'un sénateur est renouvelable. Il entre cependant dans le champ d'application de la loi organique du 14 février 2014 qui a encadré le cumul des mandats en France.

Collège électoral 
Le collège électoral élisant les sénateurs est composé de  grands électeurs :
 les députés et les sénateurs de l'autre série ;
 les conseillers régionaux ;
 les conseillers départementaux ;
 les délégués des conseils municipaux. Ces derniers représentent environ 95 % des grands électeurs.

Répartition par département 

Le nombre de sénateurs par département est défini en fonction de sa population.

Résultats

Sièges par groupe

Résultats par département

Notes et références

Notes

Références 

2023
France, sénatoriales
2023 en France
Politique en septembre 2023